Hrvatska:
 Veliko Polje (Lukač), naselje u općini Lukač
 Veliko Polje (Zagreb), gradsko naselje Zagreba

Srbija:
 Veliko Polje (Stanovo, Srbija), naselje u općini Stanovo (općina)